

Cinema e televisione
 Genio – personaggio apparso in Aladdin
 Il genio della lampada perduta nel film Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta.
 Norm il Genio – personaggio della serie animata Due fantagenitori.

Corpi istituzionali
 Genio civile – ramo dell'ingegneria preposto alla progettazione di manufatti e infrastrutture;
 Genio militare – formazione dell'esercito;
Genio militare (storia romana)
 Genio militare – corpo dell'esercito italiano specializzato in particolari impieghi di supporto al combattimento;
 Genio Navale – branca specializzata in compiti ed impieghi di supporto al combattimento di ambito ingegneristico navale.

Filosofia
 Genio – spiccata intelligenza o creatività a produrre opere di importanza artistica, scientifica, etica e sociale.

Onomastica
Genio – forma diminutiva del nome Eugenio

Religione
 Genio – divinità tutelare romana della casa;
 Genio di Palermo – antica divinità tutelare della città di Palermo;
 Genio – creature soprannaturali della mitologia araba preislamica e successivamente della teologia e mitologia islamica.

Pagine correlate
 Il genio

Altri progetti